Berlești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Berlești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Berlești (Brăila), Dorf im Kreis Brăila